Casirate d'Adda – comune della provincia di Bergamo
 Casirate Olona – frazione di Lacchiarella in provincia di Milano